Fortune (fortuna en francés, inglés y otras lenguas) puede referirse a:

 Robert Fortune, botánico escocés;
 Fortune, revista estadounidense de negocios;
 Fortune, también conocido como Helena Scott Dolph; personaje ficticio de la saga Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty;
 Fortune, grupo/stable de lucha libre profesional de la marca Total Nonstop Action (TNA);
 Fortune, álbum musical de Chris Brown.